Skarvgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skarvgrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Skarvgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Skarvgrunden
Skorvgrundet
Skarpgrund

Robotskapade Finlandförgreningar